Objeto, en filosofía, puede referirse a:
 El objeto (filosofía), una cosa o un constructo.
 El constructo (epistemología) (u objeto conceptual u objeto ideal), la clase de equivalencia de procesos cerebrales.
 La cosa (ontología) (u objeto concreto u objeto material), individuo sustancial dotado con todas sus propiedades sustanciales, en particular la propiedad de cambiar.

Asimismo, en ciencias naturales, puede hacer referencia a:
 El objeto físico (a veces denominado simplemente objeto o cuerpo); en física, agregado de materia ordinaria que es tratado como si fuese un único cuerpo.
 El objeto astronómico; en astronomía, entidad física significativa, asociación o estructura que la ciencia ha inquirido que existe en el universo.

También, en lingüística, puede referirse a:
 El objeto directo (o complemento directo en gramática tradicional), función que desempeña un constituyente sintáctico diferente del sujeto gramatical, que es requerido obligatoriamente por un verbo transitivo.
 El objeto semántico, todo aquello sobre lo que un sujeto puede llevar a cabo una acción.

Además, puede hacer referencia a:
 El objeto jurídico; en derecho, contenido de un acto o negocio jurídico.
 El objeto de aprendizaje (del inglés learning object); en educación, colección de elementos de contenido, práctica y valoración que se combinan en función de un solo objetivo de aprendizaje.
 El objeto (programación); en programación de computadoras, unidad dentro de un programa que consta de datos almacenados y de tareas realizables durante el tiempo de ejecución.
 El objeto a; en psicología, objeto de deseo inalcanzable.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para objeto.